Психонейроиммуноло́гия () — область медицины, изучающая процессы
функционального взаимодействия нервной системы организма человека и его психики с различными отделами его иммунной системы.

Основателями этой области медицины являются , Дэвид Фелтен, Николас Коэн.

Психонейроиммунология представляет собой междисциплинарную науку, в сферу профессиональных интересов которой входят:
психология, неврология, иммунология, физиология, фармакология, молекулярная биология, психиатрия, инфекциология, эндокринология, ревматология.

Понятие «психонейроиммунология» может быть также использовано в медицине как эквивалент (синоним) понятий «психоиммунология» и «психоэндонейроиммунология».

См. также 
 Психофизиология
 Психоэндокринология

Примечания

Литература
 Goodkin, Karl, and Adriaan P. Visser, (eds), Psychoneuroimmunology: Stress, Mental Disorders , and Health, American Psychiatric Press, 2000, ISBN 0-88048-171-4, technical.
 Robert Ader, David L. Felten, Nicholas Cohen, Psychoneuroimmunology, 4th edition, 2 volumes, Academic Press, (2006), ISBN 0-12-088576-X
 Berczi and Szentivanyi (2003) NeuroImmune Biology, Elsevier, ISBN 0-444-50851-1 (Written for the highly technical reader)
 Ransohoff, Richard, et al. (eds), Universes in Delicate Balance: Chemokines and the Nervous System, Elsevier, 2002, ISBN 0-444-51002-8
 Roberts, Thomas B. (2006). "Do Entheogen-induced Mystical Experiences Boost the Immune System?: Psychedelics, Peak Experiences, and Wellness." Chapter 6 in Psychedelic Horizons. Westport, CT: Praeger/Greenwood.

Ссылки
 Psychoneuroimmunology Research Society
 Cousins Center for Psychoneuroimmunology
 Home page of Robert Ader - University of Rochester
 Biochemical Aspects of Anxiety
 You can train your body into thinking it’s had medicine  = You can train your body into thinking it’s had medicine =

Иммунология
Нейробиология
Психофизиология